A Závadka településnév jelentései:

 Csergőzávod (Zavadka), Gellért szlovákiai község részének szlovák neve az Eperjesi járásban
 Fogas (Závatka) szlovákiai község szlovák neve a Nagymihályi járásban
 Görögfalu (Zavadka) szlovákiai község szlovák neve a Gölnicbányai járásban
 Homonnazávod (Zavadka) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban
 Rákócziszállás (Zavadka), Verebes ukrajnai község részének ukrán neve a Volóci járásban, a Vereckei-hágó közelében
 Ágostonlak (Závadka nad Hronom) szlovákiai község a Breznóbányai járásban